Приозёрное — село Верхнематрёнского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Расположено в верховье реки Матрёнки. В 3 км южнее проходит граница с Воронежской областью.

Возникло в середине XVIII века. В 1782 году в документах сообщалось, что это была небольшая деревня с 13 дворами.

Основано переселенцами из Дёмшинска (ныне Никольское Усманского района), поэтому первоначально называлось Дёмшинкой. Позже стало Приозёрным — по расположению при озёрах .

Население

Объекты культурного наследия 
 Курганная группа  (2 насыпи).

Примечания 

Населённые пункты Добринского района